L'équipe d'Argentine de football participe à sa  Copa América lors de l'édition 2019 qui se tient au Brésil du  au .

Doubles finalistes sortants de la compétition après deux défaites aux tirs au but en 2015 et en 2016 face au Chili, les argentins ne sont pourtant pas favoris de cette édition. À la suite d'une Coupe du monde 2018 désastreuse, ils arrivent avec une nouvelle équipe assez inexpérimentée composée de jeunes joueurs comme Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez ou encore Rodrigo De Paul et d'un nouveau sélectionneur Lionel Scaloni. Comme lors des dernières éditions, l'Argentine peut tout de même compter sur ses cadres Lionel Messi, Sergio Agüero et Ángel Di María mais arrive avec un statut d'outsider.

Effectif 
La liste des  est annoncée le .

Matchs

Phase de groupe 

Placée dans le groupe B en compagnie de la Colombie, le Paraguay et le Qatar, l'Argentine finit deuxième avec une victoire, un match nul et une défaite. Cela lui assure une qualification pour les quarts de finale de la compétition pour la sixième fois consécutive.

Argentine - Colombie

Argentine - Paraguay

Qatar - Argentine

Quart de finale

Venezuela - Argentine

Demi-finale

Brésil - Argentine

Match pour la troisième place

Argentine - Chili

Notes et références 

Copa América 2019
Argentine